La saison 1914-1915 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les dix meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent une seule fois. En effet, à cause de la première Guerre mondiale, la compétition se déroule durant le printemps 1915. À l'issue du championnat, toujours à cause du conflit mondial, il n'y a ni promotion, ni relégation.

C'est le Wiener AC qui remporte le championnat, en terminant en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le tenant du titre, le Wiener AF et 6 points sur le SK Rapid Vienne. C'est le tout premier titre de champion d'Autriche de l'histoire du club.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
 

Source : bundesliga.at

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1914 en Autriche-Hongrie
1915 en Autriche-Hongrie